Luigi Di Lella – prefetto, docente e politico italiano
Michele Di Lella – militare italiano, appuntato dell'Arma dei Carabinieri, decorato con Medaglia d'Oro al Valor Civile per il soccorso prestato in occasione del Terremoto del Molise del 2002